De lijst van Stolpersteine in Noord-Kennemerland geeft een overzicht van de Stolpersteine in Noord-Kennemerland die zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. De agglomeratie Alkmaar en omgeving (NL322), ook wel Noord-Kennemerland genoemd, bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. In Bergen liggen 13 Stolpersteine, in Heiloo 26. Omdat het Stolpersteine-project doorloopt, kan deze lijst onvolledig zijn.

Sinds 2015 worden in Nederland ook "herdenkingsstenen" geplaatst die afwijken van de Stolpersteine, onder meer in Alkmaar.

Stolpersteine 
In de gemeente Bergen liggen dertien Stolpersteine — één in Egmond aan Zee, twaalf in Bergen. 26 Stolpersteine werden geplaatst de gemeente Heiloo.

Bergen

Egmond aan Zee

Heiloo 
In Heiloo liggen 26 Stolpersteine.

Data van plaatsingen 
 29 februari 2016: Egmond aan Zee
 12 februari 2017: Heiloo
 6 oktober 2018: Heiloo
 24 april 2020: Bergen

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine
 Lijst van Stolpersteine in Midden-Kennemerland
 Lijst van Stolpersteine in Zuid-Kennemerland

Bergen (Noord-Holland)
Heiloo
Noord-Kennemerland